Kılınç ist der Familienname folgender Personen:

 David Deniz Kılınç (* 1992), schweizerisch-türkischer Fußballspieler
 Emre Kılınç (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Yağız Kılınç (* 2007), türkischer Schauspieler